Sandy Hook heißen folgende

Halbinseln:
 Sandy Hook (Halbinsel), Nehrung, die den Südteil der Lower New York Bay vom Atlantik trennt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sandy Hook (Connecticut), bekannt durch den Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School
 Sandy Hook (Kentucky)
 Sandy Hook (Maryland)
 Sandy Hook (Mississippi)
 Sandy Hook (Missouri)
 Sandy Hook (Pennsylvania)
 Sandy Hook (Tennessee)
 Sandy Hook (Virginia)
 Sandy Hook (Wisconsin)
 Sandy Hook Township, Oklahoma

Orte in Kanada:
 Sandy Hook (Ontario)

Fließgewässer:
 Sandy Hook (Fluss in New Jersey)

Historisches Ereignis
 Amoklauf an der Sandy Hook Elementary School 2012